Гексафтороалюминат натрия 
 Гексафтороалюминат аммония
 Гексафтороалюминат натрия-лития
 Гексафтороалюминат калия